Biografies:
 Jorge Bolaño (1977–), futbolista internacional colombià
 Roberto Bolaño (1953–2003), novel·lista i poeta xilè
 Roberto Vidal Bolaño (1950–2002), autor, actor i director teatral gallec

Vegeu també 
 Bolano
 Bolaños